Великомихайлівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні і Росії у XIX — першій чверті XX століття:
 Великомихайлівська волость — Олександрівського повіту Катеринославської губернії;
 Великомихайлівська волость — Новооскільського повіту Курської губернії.

Див. також 
 Михайлівська волость